Salomon Herxheimer ist der Name folgender Personen:

* Salomon Herxheimer (Rabbiner) (1801–1884), deutscher Rabbiner
 Salomon Herxheimer (Mediziner) (1841–1899), deutscher Arzt